

Порт-Вінг — місто, штат Вісконсин
 Порт-Вінг — переписна місцевість, штат Вісконсин